Иван Михайлович Большой Татищев (? — ) — русский военный и государственный деятель, воевода, думный дворянин и окольничий во времена правления царей Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и правительницы царевны Софьи Алексеевны.

Старший сын от 1-го брака боярина Михаила Юрьевича Татищева и Федосьи Осиповны (ум. 1655). 

Отец — Михаил Юрьевич, являлся дедом Салтыковой Прасковьи Фёдоровны, жены царя Ивана V Алексеевича, а правнучка —  императрица Анна Иоановна.

Биография 
Впервые упомянут в чине жильца на съезде с польскими послами при князе Н.И. Одоевском и на царском смотре на Семёновском поле, перед выступлением против польского короля (1664), имел оклад 400 четвертей земли и 10 рублей. Ездил по службе за государем в осенних походах в чине стряпчего (1667). За объявление рождения Царевича ему дана придача к окладу 100 четвертей и 12 рублей (1668). На службе в Севске и под Глуховым  в полках П.А. Долгорукова и Г.С. Куракина (1668-1670). Упомянут на царском смотре на Семёновском поле (1671). Ездил за государем в зимних и летних походах (1672-1675). Пожалован в стольники (06 июня 1676). Во время царского похода в Коломенское, указано оставаться на Москве (09 сентября 1676). Воевода в Чигиринском походе Г.Г. и М.Г. Ромодановских (1678-1679), воевода в Переславле-Рязанском (1679-1683), откуда вызван в Москву, где отмечен с государями на богомолье в Троицком походе (1682). Пожалован в думные дворяне (29 августа 1684), участвовал на съезде с польскими послами. Имел оклад 1250 четвертей земли (1685). Неоднократно упоминается сопровождающим царя Ивана V Алексеевича в богомольных походах в монастыри: Троице-Сергиев (1684), Спасов, Новодевичий, Воскресенский и Саввин (1685-1687). Пожалован в окольничие (23 марта 1689).

Умер († 25 апреля 1689).

Жена: Анна Филипповна Филиппова († 04 августа 1712), ей вдове окольничего, в числе прочих, объявлено до окончания шведской войны, жить на Котлине острове и постройке себе в Петербурге дома.

По родословной росписи показан бездетным.

Владение собственностью 
Отец его, Михаил Юрьевич, дал Ивану Михайловичу родовые свои вотчины в Романовском стане Дмитровского уезда: пустоши Ноугородово и Алексейково с лугом, село Горки с пустошами Алексейково-Жуково, Хреновище, Малафеевская, Глухарёво, Шишкино, Дубки (Аринино), Ермолкино (Шелепово), Кузнечково-Рахманово, Бородино, Бокшеево. 

В Ростовском уезде: село Погост, деревня Васильево на пруде, часть пустошей Ефаново и Семенцово.

За Чигиринскую службу (1685) пожалован из поместья в вотчину, из оклада 1250 четвертей, по 20 четвертей с каждых 100 четвертей в: Вологодском уезде, Сянженской трети и Михайловского..

Примечания

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Татищев Иван Михайлович Большой. стр. 182.
 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб. Тип. Э. Веймара. 1855 г. Ч. II. Татищев Иван Михайлович. стр. 225.

Воеводы Рязани
Дворянские роды Московского княжества
Дворянские роды Русского царства
Иван Михайлович
Военные России